Jatisawit (Bumiayu), een bestuurslaag in Indonesië
Jatisawit (Kasokandel), een bestuurslaag in Indonesië
Jatisawit (Jatibarang), een bestuurslaag in Indonesië